Ла Меса Колорада има више значења:

 Ла Меса Колорада (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Меса Колорада (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Меса Колорада (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Меса Колорада (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Меса Колорада (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Меса Колорада, Ла Лома (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Меса Колорада (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Меса Колорада (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Меса Колорада (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику